UEFA Liga prvaka, sezona 2005. – 2006. je 51. izdanje Lige prvaka i 14. izdanje po trenutnom formatu natjecanja. Finale je odigrano 17. svibnja 2006. između Arsenala i Barcelone, a pobjednik je bila FC Barcelona, kojoj je to bio 2. naslov Lige prvaka.

Kvalifikacije
Kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka 2005./2006. su se sastojala od 3 pretkola: prvo, drugo i treće.

Prvo pretkolo
U prvom pretkolu igralo je 23 prvaka iz različitih europskih liga (27 ili niže po UEFA-inom rangu). Iznimka je Liverpool F.C. koji je bio peti u Premier Ligi, ali je pušten u kvalifikacije, jer je bio prvak prošle sezone.

|}

Drugo pretkolo
U drugom pretkolu su igrali 12 pobjednika iz prvog pretkola, 10 prvaka iz liga jačine 17-26 (po UEFA-inom rangu), te 6 viceprvaka iz liga jačine 10-15 (po UEFA-inom rangu).

|}

Treće pretkolo

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmine finala

|}

Četvrtfinale

|}

Polufinale

|}

Finale

Vanjske poveznice
 Sezona 2005./06. na UEFA-inoj službenoj stranici

2005./06.